

Alfabeti
 man – runa dell'alfabeto Fuþorc

Aziende 
 MAN – fabbrica tedesca di automezzi pesanti, prevalentemente autobus e autocarri

Codici
 MAN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Manchester

Geografia
 Man – città della Costa d'Avorio
 Man – città della Contea di Logan, Virginia Occidentale (Stati Uniti d'America)
 Isola di Man – isola del Mare d'Irlanda
 Isola di Mam – isola leggendaria dell'Atlantico, nota anche come Man
 Man – frazione di Trento

Informatica 
 man – comando Unix per visualizzare le pagine di manuale

Musei 
 Museo d'arte della provincia di Nuoro (MAN)

Musica 
 Man – gruppo musicale rock britannico
 Man – gruppo musicale italiano
 Man – gruppo musicale argentino
 Man – gruppo musicale russo
 Man – album dei Man (UK) del 1971
 Man – album di Neneh Cherry del 1996
 Man – singolo di JoJo del 2020

Persone 
 Beenie Man (1973) – cantante reggae giamaicano
 Chan Man (1993) – calciatore macaense
 Choi Hong-man (1980) – kickboxer e artista marziale misto sudcoreano 
 Dennis Man (1998) – calciatore rumeno
 Edland Man (1957) – artista, illustratore e fotografo olandese
 Filip De Man (1955) – politico e giornalista belga fiammingo
 Henri de Man, propr. Hendrik (1885-1953) – politico e sociologo belga
 Igor Man (1922-2009) – giornalista italiano
 Ngô Mân (...–...) – governatore dell'Annam (parte dell'attuale Vietnam) 
 Paul de Man (1919-1983) – giornalista, filosofo e critico letterario belga naturalizzato statunitense
 Rag'n'Bone Man (1985) – cantautore britannico
 Zhong Man (1983) – schermidore cinese

Sigle
 Metropolitan Area Network – rete di telecomunicazioni metropolitana

Pagine correlate 
 Mann
 Museo archeologico nazionale